Le Hong Kong Open 2017 est l'édition 2017 du Hong Kong Open qui se déroule au Hong Kong Squash Centre à Hong Kong du 14 au .

Tesni Evans devient la première joueuse galloise à atteindre les quarts de finale d'un tournoi PSA World Series.
Camille Serme met fin à une série de 16 défaites d'affilée face à Nicol David pour se hisser en demi-finale.

Dans une finale totalement égyptienne, la championne du monde Nour El Sherbini l'emporte face à Raneem El Weleily.

Dotation et points 
En 2017, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hong Kong Open
 Hong Kong Open masculin 2017
 Saison 2017-2018 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Féminin 2017
Sport en Chine en 2017
2017 à Hong Kong
Sport en novembre 2017
PSA World Series 2017